Аґуні (Окінава)
Острів Аґуні